Фридли () — город в округе Анока, штат Миннесота, США. По данным переписи за 2010 год число жителей города составляло  человек.

Фридли входит в метрополию Миннеаполис—Сент-Пол.

Географическое положение 

По данным Бюро переписи населения США город имеет общую площадь в 28,2 км² (26,34 км² — суша, 1,86 км² — вода).

История 
В 1847 году первый поселенец Джон Банфилд приехал на территорию населённого пункта. Тогда территория называлась Маномин, она была переименована в 1879 году. В 1949 году Фридли был инкорпорирован как деревня. В 1957 году он стал городом, в это время начался промышленный бум.

Население 

По данным переписи 2010 года население Фридли составляло  человек (из них 49,5 % мужчин и 50,5 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и 7057 семей. На территории города было расположено  построек со средней плотностью 417,0 построек на один квадратный километр суши. Расовый состав: белые — 75,2 %, афроамериканцы — 11,1 %, азиаты — 4,9 %, коренные американцы — 1,2 %.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 23,5 % — жители младше 18 лет, 3,4 % — между 18 и 21 годами, 58,9 % — от 21 до 65 лет и 14,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 37,1 лет. На каждые 100 женщин в Фридли приходилось 98,1 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 96,3 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 63,5 % представляли собой семьи: 43,4 % совместно проживающих супружеских пар (15,7 % с детьми младше 18 лет); 14,1 % — женщины, проживающие без мужей и 6,1 % — мужчины, проживающие без жён. 36,5 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,44 человека, а средний размер семьи — 2,99 человека. В одиночестве проживали 28,8 % населения, 8,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год.

Примечания 

Города округа Анока
Города Миннесоты
Появились в 1847 году в США